Joseph Bernard peut désigner :

 Joseph Bernard (1647-1719), un maître orfèvre français ;
 Joseph Bernard (1745-1816), un homme politique français ;
 Joseph Bernard (1792-1864), un homme politique français ;
 Joseph Bernard (1856-?), un militant anarchiste et syndicaliste révolutionnaire français ;
 Joseph Bernard (1866-1931), un sculpteur français ;
 Joseph Bernard (1875-1965), un vitrailliste canadien ;
  (1923-2006), un acteur américain.

Pseudonyme 
 J. Bernard ou Joseph Bernard, signatures utilisées par Hans Zatzka (1859-1945), peintre autrichien